Maulweite bezeichnet:
 die Breite der Maulöffnung bei Maulschlüsseln, siehe Schraubenschlüssel #Übliche Maulweiten
 die Breite der Maulöffnung bei Rohrzangen
 bei Felgen das Innenmaß zwischen den Felgenflanken, siehe Fahrradfelge#Maulweite bzw. Autofelge #Maßangaben
 die Größe der Öffnung bei Kolbenringen
 die Größe der Öffnung bei Zweischalengreifern